Holzhäusln ist der Ortsname von

 Holzhäusln (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Holzhäusln (Steinhöring), Ortsteil der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Holzhäusln (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzhäusln (Gemeinde Haslach), Ortsteil von Haslach an der Mühl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Holzhäusl
 Holzhäuseln
 Holzhäuser
 Holzhaus (Begriffsklärung)
 Holzhausen
 Holtzhausen